The Collector eller Collector kan avse:

 The Collector – en amerikansk film från 1965, se Samlaren (1965)
 The Collector (film) – en amerikansk skräckfilm från 2009
 Samlaren (bok) – (originaltitel The Collector), en thrillerroman av John Fowles från 1963
 The Collector (musikalbum) – ett musikalbum med den svenske artisten Andreas Johnson
 The Collector (TV-serie) – kanadensisk TV-serie från 2004
 Collector AB – ett svenskt finansföretag
 Collector, New South Wales – en ort i Australien